Сталинский сельсовет — административно-территориальная единица в СССР до 1961 года

 Сталинский сельсовет Медвенского района Курской области РСФСР (переименован в Паникинский сельсовет)
 Сталинский сельсовет Ульяновского района Московской области РСФСР (переименован в Володарский сельсовет)
 Сталинский сельсовет Айртауского района Северо-Казахстанской области КазССР (переименован в Володарский сельсовет)
 Сталинский сельсовет Байкитского района Эвенкийского национального округа Красноярского края РСФСР (переименован в Ошаровский сельсовет)

См. также 

 Володарский сельский округ